Rudas, régi magyar családnév
 Rudas gyógyfürdő
 Petrence